Кривошея:

 Кривошея — украинская фамилия:
 Кривошея — заболевание, вызванное изменением мягких тканей, скелета и нервов шеи, выраженное наклонным положением головы с поворотом её в противоположную сторону.